Ivan Nagy, el nombre puede pertenecer a:

Ivan Böszörményi Nagy (1920–2007), médico húngaro.
Ivan Nagy (1938), director húngaro estadounidense.
Ivan Nagy (1943-2014), bailarín, coreógrafo y director de ballet británico.